Tumbo puede referirse a:

 Tumbo,  libro donde los monasterios, catedrales, iglesias o concejos registraban datos. 
 Tumbo, localidad sueca de la Provincia de Södermanland.

Biología 
 Tumbo, Passiflora tripartita, trepadora de la familia de las pasifloráceas. 
 Árbol tumbo, género de la familia de las Welwitschiaceae, perteneciente a las gimnospermas.